Сезон 1999–00 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 29 серпня 1999 та 14 травня 2000 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став римський «Лаціо», для якого цей «скудетто» став лише 2-м в історії після перемоги в сезоні 1973–74. Команда також виграла розіграш Кубка Італії, зробивши таким чином т. зв. «дубль».

Більшу частину другого кола чемпіонату одноосібним лідером у турнірній таблиці першості був туринський «Ювентус», відрив якого від «Лаціо» перед останнім туром становив 2 очки. В останньому турі «Ювентус» у досить скандальному матчі програв «Перуджі» з рахунком 0:1 та упустив чемпіонство, оскільки римляни свій матч проти «Реджини» впевнено виграли (3:0). Скандальності останньому матчу «Ювентуса» у сезоні надали погодні умови, в яких він проходив, — сильна злива ставила під питання його проведення, однак він все ж таки відбувся, наприкінці другого тайму арбітр П'єрлуїджі Колліна навіть перервав гру, згодом прийнявши рішення про її поновлення.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Кваліфікація для участі у Лізі чемпіонів 
Матч між командами, що зайняли 4 та 5 місця турнірної таблиці та мали однакову кількість очок. Відбувся 23 травня 2000 року у Вероні.

|}

«Інтернаціонале» кваліфікувався для участі у Лізі чемпіонів УЄФА 2000-01 (3-й кваліфікаційний раунд), а «Парма» брала участь у разіграші Кубка УЄФА 2000-01.

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1999-00 в Серії A став український форвард «Мілана» Андрій Шевченко, який лише перед початком сезону перейшов до італійського клубу з київського «Динамо» і у першому ж для себе чемпіонаті Італії відзначився 24 забитими голами.

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1999-00 склала 29 908 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1999-00 на RSSSF  

1999-00
1999 у футболі
2000 у футболі
1999 в італійському спорті
2000 в італійському спорті